La Caiguda al costat del llac amb escultura és un dels quadres més cèlebres del pintor neoromàntic italià Salvatore Garau. Està pintat a acrílic sobre taula (fusta d'àlber), que mesura 209 cm d'alt i 121 cm d'ample i data del període 2000. Es conserva a la Collezione Farnesina Col·lecció del Museu del Ministeri d'Afers Exteriors del Govern italià de Roma.

Referències 

Obres pictòriques del segle XX